Miejscowości w USA:
 Baudette – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
Gminy w USA:
 Baudette (ang. Baudette Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods